Шилибастау — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шилибастау — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Шилибастау — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.